Iring ist der Name folgender Personen:

 Iring von Reinstein-Homburg († 1265), von 1254 bis 1265 Bischof von Würzburg
 Iring Grailer (1888–1979), österreichischer Politiker und Beamter
 Iring Fetscher (1922–2014), deutscher Politikwissenschaftler und Autor
 Iring ten Noever de Brauw (* 1938), Kunstmaler und Bildhauer

Iring steht außerdem für:
 den Helden des Iringliedes
 ein Name des Gottes Heimdall

Siehe auch:
 Ihring
 Ihering